Список ссавців Молдови містить перелік видів, зареєстрованих на території Молдови (східна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 13 видів ряду Хижі (Carnivora), 7 — ряду Cetartiodactyla, 22 — Рукокрилі (Chiroptera), 8 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 1 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 27 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 79 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають на межі зникнення, 3 є уразливими, 7 — близькі до загрозливого стану. Забарвленням позначено види, внесені до Червоної книги Молдови (ЧКМ, видання 2015 року) із зазначенням статусу: VU, EN чи CR.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП, позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП
  

Молдова
Фауна Молдови
Списки:Молдова